Arbilla ist der Familienname folgender Personen:

 Anaitz Arbilla (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Danilo Arbilla (* 1943), uruguayischer Journalist

Siehe auch:
 Arbia